Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer 30:

Wojska Polskiego:
 30 Poleska Dywizja Piechoty (1921-1939)
 30 Dywizja Piechoty AK (1944)
 30 Dywizja Piechoty (1951-1952)

Austro-węgierska
 30 Dywizja Piechoty (1872–1918)

Niemieckie:
 30 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego
 30 Dywizja Grenadierów SS (1 białoruska)
 30 Dywizja Grenadierów SS (2 rosyjska)
 30 Dywizja Piechoty (III Rzesza)

Rosyjskie:
 30 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 30 Dywizja Strzelców Gwardii